

Sigle 
 Neon Genesis Evangelion – serie anime giapponese
New Georgia Encyclopedia – enciclopedia online sullo stato americano della Georgia
New Game Enhancements – una raccolta di modifiche per il videogioco del 2003 Star Wars: Galaxies
N-Gage – console portatile prodotta da Nokia
Nagoya Grampus Eight – squadra calcistica giapponese

Codici 
 NGE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ngaoundéré (Camerun)
 nge – codice ISO 639-3 della lingua ngemba